The Sacred Flame – film del 1920 diretto da Abraham S. Schomer
The Sacred Flame – film del 1929 diretto da Archie Mayo
The Sacred Flame – film del 2015 diretto da Alberto Espino